Streblus är ett släkte av mullbärsväxter. Streblus ingår i familjen mullbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mullbärsväxter
Streblus